Amerikai Egyesült Államok
 Bellevue (Colorado)
 Bellevue (Delaware)
 Bellevue (Idaho)
 Bellevue (Illinois)
 Bellevue (Iowa)
 Bellevue (Kalifornia)
 Bellevue (Kentucky)
 Bellevue (Bossier megye, Louisiana)
 Bellevue (Caldwell megye, Louisiana)
 Bellevue (Maryland)
 Bellevue (Michigan)
 Bellevue (Mississippi)
 Bellevue (Nebraska)
 Bellevue (New York)
 Bellevue (Ohio)
 Bellevue (Oregon)
 Bellevue (Pennsylvania)
 Bellevue (Tennessee)
 Bellevue (Texas)
 Bellevue (Washington)
 Bellevue (Washington D.C.)
 Bellevue (Wisconsin)

 Amerikai Virgin-szigetek
 Bellevue (Saint Crox)
 Bellevue (Saint Thomas)

 Ausztrália
 Bellevue (Nyugat-Ausztrália)
 Bellevue (Queensland)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Bellevue (Gauteng)

 Egyesült Királyság
 Bellevue (Edinburgh)

 Kanada
 Bellevue (Alberta)
 Bellevue (Edmonton)

 Norvégia
 Bellevue (Kristiansand)

 Svájc
 Bellevue (Svájc)

 Svédország
 Bellevue (Malmö)